Головиновка — название населённых пунктов:

Азербайджан 

 Головиновка — до 1999 г. название села Гейдарабад Саатлинского района.

Россия 

 Головиновка — хутор в Губкинском районе Белгородской области, упразднён в 2005 году.

См. также 

 Головановка